L'ordre des Polypodiales (ou Filicales) comprend plus de 80 % des espèces des fougères actuelles. Ce type de plantes se trouve couramment sur les murs et les troncs des arbres. Elles sont présentes sous toutes les latitudes que ce soit sous climat tropical, subtropical ou tempéré.

Selon une étude , les polypodiales regrouperaient les fougères les plus « évoluées ». Les fougères polypodioïdes sont dérivées des fougères dryoptéroïdes, via les fougères davallioïdes.

Familles 
Les 15 familles de Polypodiales sont :
 Lindsaeaceae
 Saccolomataceae
 Dennstaedtiaceae
 Pteridaceae
 Aspleniaceae
 Thelypteridaceae
 Woodsiaceae
 Blechnaceae
 Onocleaceae
 Dryopteridaceae
 Lomariopsidaceae
 Tectariaceae
 Oleandraceae (ou Olandraceae)
 Davalliaceae
 Polypodiaceae

Anciennes familles rattachées à l'ordre :
 Drynariaceae - incluse aujourd'hui dans les Polypodiaceae
 Grammitidaceae - idem
 Gymnogrammitidaceae - idem
 Loxogrammaceae - idem
 Nephrolepidaceae - incluse aujourd'hui dans les Lomariopsidaceae
 Platyceriaceae - incluse aujourd'hui dans les Polypodiaceae
 Pleursoriopsidaceae - idem

Phylogénie

Phylogénie externe

Phylogénie interne 
En 2016, le Pteridophyte Phylogeny Group a publié un cladogramme consensuel, basé sur "de nombreuses études phylogénétiques" entre 2001 et 2015. Le sous-arbre de l'ordre Polypodiales est :

Voir aussi

Références taxonomiques

Notes 

Ordre de plantes (nom scientifique)